G21 ou G-21 est un sigle qui peut faire référence à :
 G21 Swisstainability Forum, un événement promouvant le développement durable organisé par l’association suisse NiceFuture ;
 Glock 21, une arme à feu ;
 Grumman G-21 Goose, un avion amphibie américain;
 Syndrome parkinsonien secondaire, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres